Uru má více významů:

 Uru (etnikum) – indiánský kmen z jezera Titicaca;
 Uru (jazyk), nazývaný též uruquilla – domorodý jazyk z jazykové rodiny Uru-chipaya.
 Uru – bantuský jazyk z oblasti Kilimandžára v Tanzanii

 URU – kód státu Uruguay ve standardu ISO 3166-1 
 Uru (kov) – magický kov v komiksových příbězích (Thor)

místa
 Uru – vesnice v provincii Chorásán Razaví v Íránu
 Uru – město ve státu São Paulo v Brazílii   
 Uru Uru – jezero jižně od bolivijského města Oruro
 Uru – řeka ve státu Goiás ve středohzápadní Brazílii
 Uru – řeka ve státu Maranhão v severovýchodní Brazílii
 Üru – vesnice v kraji Saarema v Estonsku
 Uru Harbour Airport – letiště na ostrově Malaita na Šalomounových ostrovech